Флоре́нтий Каза́нцев: Казанцев, Флорентий Пименович (1877—1940) — российский железнодорожный инженер, изобретатель.
 Казанцев, Флорентий Флорентьевич (1905—1990) — советский инженер, изобретатель.